Is There Nothing We Could Do? è il sesto album in studio del musicista britannico Badly Drawn Boy, pubblicato nel 2009.

Tracce
Opening Theme – 1:55
Is There Nothing We Could Do? – 3:38
A Gentle Touch – 0:27
All The Trimmings – 2:11
Welcome Me To Your World – 3:41
Guitar Medley – 3:31
Is There Nothing We Could Do? Reprise – 3:47
Big Brian Arrives – 2:29
Amy In The Garden – 1:03
Been There, Verified – 1:27
Just Look At Us Now? – 3:33
Wider Than A Smile – 5:07
Piano Theme – 2:26
The Letter – 3:06
I'll Carry On – 3:58

Collegamenti esterni